Э́мбир Си Ча́йлдерс (; 18 июля 1988, , Аризона, США) — американская актриса.

Биография 
Эмбир Си Чайлдерс родилась 18 июля 1988 года в  (штат Аризона, США), а выросла в  (штат Калифорния). У Эмбир есть две сестры.

Карьера 
Эмбир дебютировала в кино в 2000 году, сыграв роль путешественницы № 2 в эпизоде «Умный лагерь» телесериала «». Всего Чайлдерс сыграла в 16-ти фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
В 2009—2017 годы Эмбир была замужем за кинопродюсером Рэндоллом Эмметтом. У бывших супругов есть две дочери — Лондон Тея Эмметт (род .02.02.2010) и вторая дочь, Райли (род. в ноябре 2013).

Фильмография

Ссылки